

Редень () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Фрумушика.
 Редень () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Рошкань.
 Редень () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Пестревень.
 Редень () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Драгомірешть.

Редень () — село у Калараському районі.
 Редень () — село у Страшенському районі.